Schmager ist der Familienname von:

 Jonas Schmager (1978–2019), deutscher Kameramann
 Sabine Schmager, deutsche Filmeditorin